Городокская городская община () — общины на Украине.

 Городокская городская община — община во Львовской области
 Городокская городская община — община в Хмельницкой области